Frank Parker (acteur), een Amerikaans acteur
 Frank Parker (tennisser), een Amerikaans tennisspeler, winnaar van onder andere Roland Garros (1948/49) en de US Open (1944/45)
 Frank Parker (schutter), een Canadese sportschutter, actief op de Olympische Spelen van 1908